Stockdum heißen drei Wohnplätze in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 I. Stockdum
 II. Stockdum
 III. Stockdum